El nombre Alex ha sido usado por nueve ciclones tropicales, dos en el océano Atlántico, cuatro en el océano Pacífico y tres en el Índico:

En el Atlántico:

En el atlántico "Alex" sustituyó a "Andrew" a partir de la temporada de 1998.

 Tormenta tropical Alex (1998);
 Huracán Alex (2004), de categoría 3.
 Huracán Alex (2010), de categoría 2.
 Huracán Alex (2016), de categoría 1.
 Tormenta tropical Alex (2022);
En el Pacífico:
 Tormenta tropical Alex (1980);
 Tifón Alex (1984), de categoría 1;
 Tifón Alex (1987), de categoría 1;
 Tormenta tropical Alex (1998). 

En el Índico:
 Huracán Alex (1981), de categoría 1;
 Huracán Alex (1990), de categoría 5;
 Ciclón Alex (2001).
En otro lugar

• Borrasca Alex